Enrolamento de campo  é uma parte constituinte do estator de um motor de corrente contínua que não seja do tipo ímã permanente. A função do enrolamento de campo no motor é de produzir a força magneto-motriz necessária à geração de um fluxo magnético.

Ao se aplicar tensão entre as extremidades de um enrolamento de campo, circula por este uma corrente elétrica e cria-se um campo magnético, gerando os pólos magnéticos norte e sul, e conseqüentemente originando movimento na parte móvel do motor c.c que é o rotor.
Os conjuntos de enrolamentos dispostos ao longo da carcaça do motor são conhecidos como sapatas polares.
O circuito de enrolamento de campo é construído para suportar baixa corrente em relação ao circuito de armadura do Rotor.

O enrolamento é constituído de materiais que possuam boa condutibilidade, baixa resistência elétrica e elevada permeabilidade magnética.Geralmente se usa o cobre para produzir enrolamentos de motores. Os filamentos de cobre são isolados por um verniz ou uma resina de alta rigidez dielétrica e enrolado por um certo número de vezes em um núcleo ferromagnético, constituindo uma bobina. A representação em circuitos do enrolamento de campo é a mesma usada para bobinas. O número de espiras, o diâmetro e o material usado no enrolamento são definidos de acordo com as características que se pretende obter do motor.

Os enrolamentos de campo podem ser de dois tipo:

a) Série: Enrolamento que possui poucas espiras de condutor com uma "seção alta"(diâmetro elevado).

b)Paralelo: Enrolamento que possui muitas espiras de condutor com "seção baixa"(diâmetro reduzido).

Existe ainda um enrolamento de campo chamado de interpólo, que tem como função equilibrar o magnetismo parasita que desloca a linha neutra das lâminas coletoras em contato com as escovas. Esse enrolamento anula o deslocamento da linha neutra, fazendo com que elimine-se o problema de faiscamento entre as lâminas coletoras e as escovas.

Eletricidade
Engenharia